Pšov může být:

 Pšov, obec v okrese Karlovy Vary
 starší název města Mělník (centrum kmene Pšovanů)
 Pszów, česky Pšov, město v polském Slezsku
 Pšov (Podbořany), část města Podbořany v okrese Louny